Johan Halvorsen  norvég karmester, zeneszerző és koncertmester.

Művei

Jegyzetek 

Norvég zeneszerzők
Norvég zenészek